АО «Авиаагрегат» — российское предприятие в городе Самара, занимающееся проектированием и производством шасси для самолётов различных типов. С 2009 года входит в холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех».

Из-за вторжения России на Украину предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза и США.

История 
История завода «Авиаагрегат» началась в 1932 году в посёлке Ступино Московской области. Свою деятельность завод начинал с производства воздушных винтов для авиации тех лет. В марте 1936 года, в связи с обострением международной обстановки и необходимостью развития авиационной промышленности, приказом наркома Г. К. Орджоникидзе организация была переведена в ведение Глававиапрома и получила наименование «Авиакомбинат № 150».

В первые месяцы после начала Великой Отечественной войны, в 1941 году, производство было эвакуировано в город Куйбышев (ныне Самара). Во время войны предприятие поставило 90 тыс. авиационных винтов, почти половина из которых — для легендарного штурмовика Ил-2.
Параллельно с производством винтов завод занимался выпуском узлов и изделий для сельского хозяйства.

В 1945 году, по представлению Народного комиссариата авиационной промышленности, завод был награждён орденом Красной Звезды.

После окончания войны на заводе заканчивается производство винтов и он переходит на производство шасси для самолётов, преимущественно средних и тяжёлых классов: для истребителя МиГ-15, истребителя-бомбардировщика Су-7, пассажирского самолёта Ту-124, а также тяжёлого многоцелевого вертолёта Ми-6.
Кроме того, на заводе было запущено производство гражданской продукции, в том числе, хлебоуборочных, кукурузоуборочных, и свёклоуборочных (СКЕМ-3) комбайнов, а также различных товаров народного потребления.

В 1960-х годах завод начал выпуск шасси для самолётов Ан-24, Ту-134, Ту-134А, Су-24 и вертолётов Ми-6, Ми-10, Ка-25 и Ка-27. С 1971 года предприятие приступило к разработке и запуску в производство шасси для самолётов Ту-154, Ан-124, МиГ-23, МиГ-27 и Ан-72.

С 1980-х годов на заводе начался серийный выпуск шасси для самолётов Ту-204, Ту-214, Ил-86, Ил-96, Ту-160.
Для стратегического бомбардировщика Ту-160 было освоено производство рулевых приводов РП-76 и РП-79.
Продолжался выпуск и увеличивается объём продукции гражданского назначения.

Первую половину 1990-х годов, когда страна переходила на рельсы рыночной экономики, предприятие пережило относительно стабильно на фоне череды банкротств крупнейших заводов. Однако в 1996—1997 годах волна общесистемного кризиса докатилась и до «Авиаагрегата». Объём выпускаемой продукции сократился почти на две трети, упав до 32 % от уровня 1995 года. Почти половина рабочего коллектива (1460 человек из 2744) оказалась на улице. В начале 1997 года стало очевидно, что предприятие не в состоянии самостоятельно выбраться из долговой петли. В мае этого же года на «Авиаагрегате» было введено внешнее управление. Внешним управляющим завода был назначен президент АО «Самарские автомобили» Владимир Дылюк. Пост исполнительного директора занял Геннадий Кулаков. Дылюк разработал программу выхода из кризиса, что привело уже в 1998 году к росту выпуска продукции на 5 % по сравнению с предыдущим годом — до 69,6 млн рублей. Долги за электроэнергию перед «Самараэнерго» снизились с 16 до 6 млн рублей. По достижении устойчивых положительных тенденций на «Авиаагрегате» внешнее управление было снято, руководство предприятия полностью перешло в руки Кулакова.

С начала 2000-х годов «Авиаагрегат» находился в относительно стабильном состоянии. Предприятие приступило к производству шасси для самолёта «Даймонд» DA 42, изготовлен первый опытный комплект шасси для реактивного самолёта «Даймонд» D-Jet.

В 2005 году выручка от реализации основной продукции и услуг достигла 664 млн рублей (без НДС), что на 3,9 % больше, чем в 2004 году. Чистая прибыль составила 18,8 млн рублей. Коллектив завода насчитывал 1867 человек, средняя заработная плата промышленно-производственного персонала превышала 7 тысяч рублей, за год она выросла на 2 %.
В 2008 году Указом Президента Российской Федерации ОАО «Авиаагрегат» было включено в состав Государственной корпорации «Ростехнологии».

В 2008 году на предприятии началось освоение производства новых шасси для самолётов «Рысачок», Ил-112В, Ту-204 СМ, МС-21, вертолёта Ка-62. Изготовлен первый опытный комплект шасси для самолёта Ту-44 «Навигатор». Внедрены в серийное производство гидродомкраты для ЗРК «Печора-2М», гидроцилиндры для ЗРК «Бук-М1» и др.

В 2011 году в компании завершён комплекс работ по разработке конструкторско-технологической документации и освоению серийного производства шасси и самолётных гидроцилиндров к новому транспортному самолёту Ил-76МД-90А. В 2011 году выручка «Авиаагрегата» составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 114,4 млн рублей.

С 2012 года ситуация на «Авиаагрегате» начала меняться в лучшую сторону. Если в I квартале года выручка «Авиаагрегата» составила 212,6 млн рублей, а чистая прибыль — 699 тыс. рублей, то уже в первом полугодии 2014 года чистая прибыль предприятия выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 15 раз и составила 70 млн рублей, выручка — 1 млрд рублей. При этом объём отгруженной продукции самарского завода за первое полугодие 2014 года увеличился на 70 % и составил более 1,5 млрд рублей, в то время как за первое полугодие 2013 года — 918 млн рублей, соответственно.. В июле 2012 года «Ростехнологии» заявили, что будут производить на АО «Авиаагрегат» взлётно-посадочные системы мирового класса.

На начало 2014 года расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) составили почти 160 млн рублей.

В рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» предприятие проводит масштабную модернизацию производственных помещений и цехов. Предполагаемый объём инвестиций на модернизацию производственной площадки «Авиаагрегата» до 2020 года составит более 4 млрд рублей.)

Продукция 
 Шасси и гидроцилиндры для самолётов и вертолётов Ил-96, Ту-204/214, Ан-32, Ан-74, Ан-148, Ил-76МД-90А, Ка-62.
 гидроцилиндры реверса для двигателей ПС-90;

Серийная поставка элементов шасси для Sukhoi Superjet 100 (с 2014) — комплекты звеньев подкосов шасси, которые позволяют выпускать и убирать шасси.

Серийное производство (с 2014) взлётно-посадочных устройств (ВПУ) для перспективного многоцелевого вертолёта Ка-62.; разработанные шасси позволяют обеспечить требования к посадке вертолёта с большими вертикальными скоростями, что в свою очередь даёт потенциальную возможность применения на кораблях.

Новые комплекты шасси для тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А (конструкционные изменения самолёта, в том числе модернизированное шасси, позволили увеличить грузоподъёмность самолёта до 60 тонн, а максимальную взлётную массу до 210 тонн.
).

На «Авиаагрегате» запущен ряд перспективных проектов, например, разработка и производство ВПУ для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА),
а также выпуск продукции для многофункционального транспортного самолёта (МТА), лёгкого транспортного самолёта нового поколения Ил-112В, учебно-тренировочного Як-152.
Также, предприятие работает над отдельными агрегатами системы ВПУ для МС-21 и серийным производством шасси для четырёхместного двухдвигательного самолёта «Даймонд» Da42.

 Военная техника
 блоки пуска неуправляемых авиационных ракет для вертолётов и самолётов;
 гидроцилиндры и гидродомкраты для комплексов ЗРК;

 Агрегаты народно-хозяйственного применения
 гидроцилиндры общего применения (для подъёмно-транспортных, коммунально-уборочных, сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов);
 поглощающие аппараты для железнодорожного транспорта;
 вязкостные муфты привода вентилятора для автомобилей.

 Прочее
Предприятие участвует в проекте по восстановлению легендарного советского штурмовика Ил-2. Для легендарного самолёта «Авиаагрегат» изготовит детали шасси.
В 1941—1945 годах детали и продукция для Ил-2 производились на «Авиаагрегате» (всего в военные годы завод произвёл более 40 тыс. винтов для этого штурмовика). К 9 мая 2015 года штурмовик был доведён до лётной готовности и принял участие в параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Собственники 
Крупнейшие держатели акций (2009) 
ГК «Ростехнологии» — 81,09 % 
Кулаков Геннадий Алексеевич — 7,35 % 
Леушкин Алексей Иванович — 6,46 % 
АКБ «ТКБ» (ЗАО) — 2,78 %

См. также 
 Список авиационных заводов России
 Промышленный район Самары

Примечания 

Предприятия Самары
Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Появились в 1932 году в СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину